Alžběta Dánská (14. října 1524 – 15. října 1586 Gedser) byla dánská princezna, sňatky vévodkyně meklenbursko-zvěřínská a meklenbursko-güstrowská.

Rodiče 
Byla druhorozeným potomkem dánského a norského krále Frederika I. (1471–1533) a jeho druhé manželky Žofie Pomořanské (1498–1568). Z otcova prvního manželství měla dva nevlastní sourozence. Bratra, budoucího dánského a norského krále Kristiána III. (1503–1559) a sestru Doroteu (1504–1547), provdanou pruskou vévodkyni. Z otcova druhého manželství měla pět sourozenců.

Manželství a potomci 
Dne 26. srpna 1543 se provdala za nevládnoucího vévodu Magnuse III. Meklenbursko-Zvěřínského. Manželství zůstalo bezdětné.

Druhým manželem se stal 15. února 1556 meklenbursko-güstrowský vévoda Oldřich III. Meklenburský (1527–1603), syn Albrechta VII. Krásného (1486–1547) a Anny Braniborské. Z tohoto manželství se narodila dcera:
 Žofie Meklenburská (4. září 1557 – 4. října 1631), ⚭ 1572 Frederik II. Dánský (1. července 1534 – 4. dubna 1588), dánský a norský král od roku 1559 až do své smrti

Alžbětinou pravnučkou byla česká "zimní královna" Alžběta Stuartovna (1596–1662), dcera krále Jakuba I. Stuarta (1566–1625) a Anny Dánské (1574–1619). Manželka Fridricha Falckého (1596–1632), českého "zimního krále".

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Alžběta Dánská na stránkách genealogy.euweb

Oldenburkové
Dynastie Meklenburských
Alžběta Dánská
Alžběta Dánská
Meklenburské vévodkyně
Narození v roce 1524
Narození 14. října
Narození v regionu Sjælland
Úmrtí v roce 1586
Úmrtí 15. října
Úmrtí v Gedseru
Pohřbení v katedrále v Güstrowě
Ženy